Ен може да се односи на:

 Етилендиамин
 Делоразепам
 ISO 639-1 ознака за енглески језик
Департман Ен може да се односи на:

 Ен (притока Роне), је река у Француској, притока Роне
 Ен (притока Оазе), је река у Француској, притока Оазе
 Ен (Пикардија) (), департман у северној Француској
 Ен (Рона-Алпи) (), департман у источној Француској
 Ен (Источни Пиринеји), је насеље и општина у јужној Француској у региону Лангдок-Русијон, у департману Источни Пиринеји која припада префектури Прад
 Ен (Приморски Шарант), је насеље и општина у западној Француској у региону Поату-Шарант, у департману Приморски Шарант која припада префектури Сен Жан д'Анжели
 Ен (Север), је насеље и општина у североисточној Француској у региону Север-Па д Кале, у департману Север која припада префектури Камбре
 Ен (Савоја), је насеље и општина у источној Француској у региону Рона-Алпи, у департману Савоја која припада префектури Шамбери
 Ен (Па де Кале), је насеље и општина у североисточној Француској у региону Север-Па де Кале, у департману Па де Кале која припада префектури Béthune
 Ен (типографија), је типографска јединица, величине пола „ем“

 НТ5Е, ензим